Maiorescu bezeichnet:
 Titu Liviu Maiorescu (1840, Craiova - 1917, Bukarest), rumänischer Rechtsanwalt, Literaturkritiker, Schriftsteller, Philosoph und Politiker
 die Universität Titu Maiorescu